L'edizione 2007-08 della Ligue 2 è stato il sessantanovesimo campionato di calcio francese di seconda divisione.

Avvenimenti 
Il torneo, iniziato il 27 luglio 2007, vide per la prima volta dopo trentacinque anni il Nantes ai nastri di partenza: furono proprio i canarini a dominare il girone di andata, inseguiti dal Le Havre, a cui cedette il testimone alla terza giornata del girone di andata. Il Le Havre rimase in testa fino alla fine, guadagnando la vittoria del campionato e la promozione con diverse giornate di anticipo, mentre il Nantes dovette attendere la terzultima giornata per festeggiare la promozione. Terzo posto per il Grenoble, che si assicurò la promozione con una giornata di anticipo dopo una rimonta nei confronti del Troyes.

A fondo classifica, assieme al Gueugnon e al Libourne-St-Seurin, da tempo retrocesse, all'ultima giornata (giocata il 16 maggio 2008) retrocesse il Niort, scavalcato dal neopromosso Boulogne.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (22)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Miglior attacco:  (66 gol segnati)
 Miglior difesa:,  (30 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+36)
 Maggior numero di pareggi: , ,  (15)
 Minor numero di pareggi:  (7)
 Minor numero di vittorie:  (5)
 Maggior numero di sconfitte:  (21)
 Peggior attacco:  (32 gol segnati)
 Peggior difesa:  (62 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-21)

Capoliste solitarie 
 2ª giornata: 
 4ª giornata: 
 8ª-10ª giornata: 
 12ª-15ª giornata: 
 18ª giornata: 
 21ª-38ª giornata:

Verdetti finali 
  ,  e  promosse in Ligue 1 2008-2009
  ,  e  retrocesse in Championnat National

Note

Collegamenti esterni 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2007-2008/

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Ligue 2